Pastrana heißen die Orte

 Pastrana (Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 Pastrana (Kastilien-La Mancha), eine Stadt in der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha in Spanien
 Pastrana (Murcia), eine Stadt in der autonomen Gemeinschaft Murcia in Spanien

Pastrana ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Pastrana (* 1954), kolumbianischer Staatspräsident
 Ángel Pastrana González (* 1972), spanischer Biathlet und Skilangläufer
 Julia Pastrana (1834–1860), mexikanische „Affenfrau“
 Mauricio Pastrana (* 1973), kolumbianischer Boxer
 Misael Pastrana Borrero (1923–1997), kolumbianischer Staatspräsident
 Travis Pastrana (* 1983), US-amerikanischer Motocrossfahrer